Ла Асеитуна има више значења:

 Ла Асеитуна (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Асеитуна (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асеитуна (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асеитуна (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асеитуна (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику